Allom ist der Familienname folgender Personen: 

 Thomas Allom (1804–1872), englischer Architekt und Maler
 Tom Allom (* vor 1970), englischer Musiker und Tontechniker